

Мендон — місто, штат Массачусетс
 Мендон — місто, штат Міссурі
 Мендон — місто, штат Нью-Йорк
 Мендон — місто, штат Юта
 Мендон — місто, штат Вермонт
 Мендон — селище, штат Іллінойс
 Мендон — селище, штат Мічиган
 Мендон — селище, штат Огайо